Vorstoß steht für:

 militärischer Angriff bzw. Offensivoperation, siehe Operation (Militär)
 ein eingenähter fester, farblich umhüllter Faden als Zierrat, siehe Paspel
 Farbstreifen bei einer Studentenmütze, siehe Studentenmütze #Mützenformen
 Vorstoß (Laborgerät), ein Glasgerät für vielfältige Einsätze
 Parlamentarischer Vorstoss, ein parlamentarisches Handlungsinstrument in der Schweiz